Brodin est un nom de famille porté notamment par : 

 Claude Brodin
 Daniel Brodin
 Gerald Brodin
 Gösta Brodin 
 Helena Brodin (1936-), actrice suédoise ;  
 Jacques Brodin
 Jonas Emil Christer Brodin
 Norbert Brodin

Homonymie de patronyme